Wilhelm Stricker ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Stricker (Publizist) (1816–1891), deutscher Arzt, Historiker und Publizist 
 Wilhelm Stricker (Baumeister) (1874–1927), deutscher Architekt und Baumeister
 Wilhelm Stricker (Politiker) (1905–1992), deutscher Politiker (CDU)